Quarto  kan syfta på:

 Quarto – en ort och kommun i storstadsregionen Neapel i regionen Kampanien i Italien
 Quarto d'Altino – en ort och kommun i storstadsregionen Venedig i regionen Veneto i Italien
 Quarto Banabu Island – en ö i Guyana